Bayerbach peut désigner:
 Bayerbach (Rottal-Inn), une commune d'Allemagne
 Bayerbach bei Ergoldsbach, une commune d'Allemagne